Mar Elias (hébreu : מר אליאס) signifie Saint Elie en arabe et se rapporte au prophète biblique Élie. Le mot Mar vient du syriaque et signifie saint.

Mar Elias peut désigner :
 Monastère de Mar Élias  (hébreu : מר אליאס), un monastère grec orthodoxe se dressant au sommet d'une colline entre Jérusalem et Bethléem sur la route d'Hébron ;

 Mar Elias (), un assez grand quartier de Beyrouth dont la rue principale est bordée de part et d'autre de toute sorte de magasins (vêtements, bijoux, jouets, alimentation, bibelots et décoration, coiffeurs ...). les nombreuses ruelles rattachées à cette rue principale contiennent des immeubles de 6 à 13 étages et tout en haut il y a la mosquée. Les habitants de Mar Elias peuvent tous entendre l'appel du muezzin mêlé au bruit des klaxons. Car le seul inconvénient de ce quartier chaleureux reste la mauvaise circulation et les embouteillages dans la rue principale presque omniprésents.